Bako är en ort i Etiopien.   Den ligger i regionen Southern Nations, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Addis Abeba. Bako ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bako är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Bako. Runt Bako är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jinka. Omgivningarna runt Bako är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Southern Nations